Чигасово — название населённых пунктов в России:

 Чигасово — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Чигасово — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.